В одиночному розряді тенісного турніру Sparkassen Cup 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Яну Новотну 6–3, 1–6, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Анке Губер (чвертьфінал)
  Яна Новотна (фінал)

 Гелена Сукова (півфінал)
 Зіна Гаррісон (2-ге коло)
 Катарина Малеєва (півфінал)
 Сабін Аппельманс (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sparkassen Cup (теніс)